Velia peut désigner :

 la ville antique grecque de Vélia, en Campanie, anciennement nommée Élée
 Vélia Spurinna, nièce de Velthur le Grand
 la Velia dans la Rome antique, ancienne colline comprenant le Colisée et le Forum Romain
 Velia, un genre d'insecte amphibie du groupe des punaises
 Le personnage d'un roman de l'écrivain italien Bruno Cicognani qui a comme titre justement le prénom Velia
 Olsian Velia (1994-), coureur cycliste albanais
 Velia : Folk label from Guingamp, near the north-western point of Brittany, France. The majority of their releases are credited as "Enregistrements: C.A.S.E. Chateau De Kernabat" = Recorded at Studio De Kernabat : C.A.S.E. Chateau De Kernabat, Plouisy - 22200-Guingamp, Bretagne, France.